Elektromekanisk kan avse:

 Elektromekanik – en kombination av elektroteknik och maskinteknik
 Elektromekaniska musikinstrument – musikinstrument där mekaniska vågrörelser förstärks på elektronisk väg
 Elektromekaniska spel – spelanordningar som använder både rörliga delar och elektriska komponenter
 Elektromekanisk dissociation – ett medicinskt tillstånd där EKG mäter upp normala eller förlångsammade elektriska impulser från hjärtat, men inget blodtryck kan uppmätas